Иога́нн Авенти́н (настоящее имя Иоганн Георг Турмайр, , ; ,  — , ) — немецкий учёный-гуманист, хронист, историк, филолог, теоретик музыки.

Очерк биографии 
Прозвище Aventinus (Авентинский) Турмайр взял от латинизированного места своего рождения — городка Абенсберг () в Баварии. С 1495 года учился в университетах Ингольштадта, Вены, Кракова и Парижа, со специализацией преимущественно в гуманитарных дисциплинах. С 1509 года преподавал сыновьям баварского герцога Вильгельма IV. В 1512 году издал латинскую грамматику, получившую известность среди учёных и преподавателей своего времени. В 1516 году написал (для поступающих в университет сыновей баварского герцога), а затем издал первую в истории печатную энциклопедию. В феврале 1517 года назначен официальным историографом Баварии. Состоял в активной переписке с Мартином Лютером и Филиппом Меланхтоном.

Похоронен в аббатстве Святого Эммерама в Регенсбурге. По указанию короля Баварии Людвига I бюст Авентина был установлен в Вальгалле.

Научные труды 
Авентин считается одним из основоположников немецкой классической филологии. Среди нескольких сочинений по истории Баварии наиболее значителен труд «Анналы князей Баварских» (на латыни, Annales ducum Boiariae, 1522) и его немецкая версия под названием «Баварская хроника» (Baierische Chronik, 1533), в которых он свободно и открыто высказывался по вопросам устройства церковной жизни и церковной власти. По этой причине «Анналы» и «Хроника» при жизни Авентина изданы не были — их первые издания появились соответственно в 1554 и 1556 годах, после чего обе книги попали в Баварии в Индекс запрещенных книг, а их автор был отнесён к «еретическим авторам первого класса». В 1523 году издал первую географическую карту Баварии. В учебнике «Основы музыки» (Musicae rudimenta, 1516) показал обширное знание греческих музыкально-теоретических трактатов, в целом придерживался пифагорейских традиций музыкальной науки.

Интерес к трудам Иоганна Авентина проявился в эпоху Просвещения, когда материалы их использовали Иоганн Вольфганг Гёте и братья Гримм.

Примечания

Литература 
 Johann Turmair — Johannes Aventinus: Musicae rudimenta, ed. with English translation by T.H. Keahey. New York, 1971
 Dunninger E. Johannes Aventinus: Leben und Werk der bayerische Geschichtsschreibers. Rosenheim, 1977

Ссылки 
 
 
 Aventinus. Musicae rudimenta (цифровое факсимиле)
 
 

Историки по алфавиту
Хронисты Германии
Хронисты XVI века
Педагоги Германии
Гуманисты Германии
Похороненные в аббатстве Святого Эммерама